Sly est un mot anglais signifiant rusé mais il peut référer à:

Nom 
 Allan Sly (né en 1982), mathématicien et statisticien australien.
 Christopher Sly, personnage de La Mégère apprivoisée de Shakespeare
SLY, groupe de heavy metal japonais
Sly Cooper, raton-laveur héros d'une série de jeux vidéo éponyme

Personnalités
 Sly, le chanteur du groupe The Rabeats 
 Sly Stone, un musicien américain de funk.
 Sylvester "Sly" Stallone, l'acteur américain.
 Sylvain Grenier, le catcheur québécois.
 Sly Dunbar, le batteur jamaïcain
 Sly the Mic Buddah, ou Sly Johnson, un chanteur/rappeur français

Divers
 La maladie de Sly, de l'acteur anglais du  William Sly
 Le prénom créé en référence à la chanson de Scorpions, Still Loving You